Bracki Grand Champion Birofilia 2011 – piwo górnej fermentacji w stylu Kölsch (kolońskie) uwarzone jednorazowo przez Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie według receptury zwycięskiego piwa w Konkursie Piw Domowych w Żywcu Birofilia 2011. Ekstrakt brzeczki nastawnej wynosi 11,8%, zawartość alkoholu w gotowym piwie to 5,3% obj. Piwo rozlane zostało do 217 824 butelek o pojemności 0,33l.

Profil piwa 
Bracki Grand Champion Birofilia 2011 jest piwem warzonym w tradycyjnym, niemieckim stylu Kölsch wywodzącym się z Kolonii. Jest piwem o delikatnej aparycji, jasnozłotej barwie i krystalicznej przejrzystości. Charakteryzuje się obfitą, białą i zwartą pianą o średniej trwałości. Aromat BGCH jest intensywny z wyczuwalnymi nutami zbożowo-słodowymi i chmielowymi. Jest świeży i orzeźwiający. W smaku dominuje średniej intensywności goryczka osadzona na delikatnej chlebowo-słodowej podbudowie z lekkimi nutami owoców w tle. Goryczkowy finisz jest łagodny, niezbyt długi. Nasycenie jest wysokie. Piwo pite jest tradycyjnie w "sztangielkach" czyli prostych, cylindrycznych szklankach o pojemności 0,2l.

Historia 

W ramach Festiwalu Birofilia w Żywcu rozegrany został po raz dziewiąty Konkurs Piwo Domowych w sześciu kategoriach: rosyjski imperialny stout, złote mocne belgijskie ale, lager wiedeński, bohemskie ciemne, kolońskie, szkockie ale 70 /-. Najlepsze piwa w poszczególnych kategoriach konkurowały następnie do tytułu Grand Champion. Wyboru dokonała sześcioosobowa grupa składająca się wyłącznie z zagranicznych sędziów piwnych w składzie: Ian Hornsey (Royal Society of Chemistry, Anglia), Don Jeffrey (Brain Brewery, Walia), Bruno Reinders (Browar Mort Subite, Belgia), Andreas Richter (Słodownia Weyermann, Niemcy), Conrad Seidl (Bierpapst, Austria), Martin Zuber (Browar Paulaner, Niemcy). Za najlepsze uznali oni piwo w stylu Kölsch warzone przez Jana Szałę – piwowara amatora z Poznania. Główną nagrodą w konkursie przyznawaną przez Grupę Żywiec jest przemysłowe warzenie zwycięskiego piwa w Brackim Browarze Zamkowym w Cieszynie. Piwo Jana Szały to już trzecie piwo warzone jako Grand Champion w Cieszynie. Pierwszym był Bracki Koźlak Dubeltowy autorstwa Jana Krysiaka, a drugim Brackie Pale Ale belgijskie według receptury Doroty Chrapek.

Warzenie Brackiego Grand Championa Birofilia 2011 rozpoczęło się 13 października 2011 r. przy udziale Dominika Szczodrego, głównego piwowara Brackiego Browaru Zamkowego oraz Jana Szały, laureata tytułu Grand Champion. W ciągu trzech dni uwarzono 750 hl piwa, które fermentowało w otwartych zbiornikach fermentacyjnych, a następnie dojrzewało w tankach leżakowych. Rozlane zostało w Browarze Żywiec do 217 824 butelek o pojemności 0,33l.

Autor receptury 

Laureatem tytułu Grand Champion Birofilia 2011, a zarazem autorem receptury jest Jan Szała, pochodzący z rodziny słodowników student z Poznania. Zwycięstwo w Żywcu nie było jego pierwszym sukcesem. Wcześniej zdobywał on liczne nagrody na konkursach piw domowych, w tym m.in. trzy razy z rzędu I miejsce w konkursie Prawie jak Grodzisz. Na IX KPD w Żywcu dwa jego piwa zdobyły złoty medal, oprócz stylu Kölsch triumfował on również w kategorii złote mocne belgijskie ale. Wraz z ojcem jest organizatorem Poznańskiego Konkursu Piw Domowych.

Skład piwa 
Bracki Grand Champion 2011 uwarzony został na podstawie receptury zwycięskiego piwa na KPD w Żywcu 2011, która jedynie dostosowana została do przemysłowego warzenia. Zacieranie zostało przeprowadzone metodą infuzyjną, a fermentacja przy pomocy drożdży górnej fermentacji do piw w stylu kolońskim. Użyte zostały następujące surowce:
 słód pilzneński – mieszanka różnych odmian
 słód orkiszowy
 słód pszeniczny
 chmiel Magnum w szyszkach – dodany na początku gotowania w celu osiągnięcia goryczy
 chmiel Tettnanger w granulacie – dodany pod koniec warzenia w celu nadania piwu odpowiedniego aromatu chmielowego
 drożdże Wyeast 2565 Kölsch – dobrze fermentujące w niskich temperaturach, dające owocowy aromat

Dystrybucja 
Grand Champion Birofilia 2011 dystrybuowany jest jedynie w sieci delikatesów Alma, w specjalistycznych sklepach z piwem oraz w niektórych restauracjach i pubach w całej Polsce, m.in. w Piwiarniach Warki. Sprzedaż podobnie jak poprzednich Grand Championów rozpoczęła się 6 grudnia o godzinie 18.00. Oficjalna premiera prasowa piwa odbyła się w warszawskim klubie Sketch.

Zobacz też 
 Style piwa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Polskie piwa